Kazanci est un toponyme qui peut désigner :
Kazanci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Kazanci, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić.